Three Cheers for Love – cortometraggio del 1934 diretto da William Watson
Three Cheers for Love – film del 1936 diretto da Ray McCarey